gmina Solec Kujawski – gmina miejsko-wiejska, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
 gmina Solec nad Wisłą – gmina wiejska, powiat lipski, woj. mazowieckie
 gmina Solec-Zdrój (1973-75 jako gmina Solec) – gmina wiejska, powiat buski, woj. świętokrzyskie

gminy dawne:
 gmina Solec – dawna gmina wiejska (do 1870), powiat iłżecki, gubernia radomska
 gmina Solec – dawna gmina wiejska (do 187?), powiat gostyniński, gubernia warszawska
 gmina Solec – dawna gmina wiejska (1870-1954), powiat iłżecki, woj. kieleckie
Zobacz też: gmina Dziurków